asozial bezeichnet:
 das Eigenschaftswort für den soziologischen Begriff Asozialität
 eine diskriminierende Kennzeichnung von Menschen und Menschengruppen während der NS-Zeit; siehe Asoziale (Nationalsozialismus)
 ein Verhalten, das durch mangelnde Kontaktfähigkeit und Desinteresse am Umgang mit Menschen gekennzeichnet ist. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes Negativsymptom, was im Rahmen von Schizophrenie und anderer Psychosen auftreten kann.